Гардін (округ, Іллінойс)
 Гардін (округ, Айова)
 Гардін (округ, Кентуккі)
 Гардін (округ, Огайо)
 Гардін (округ, Теннессі)
 Гардін (округ, Техас)